Loesch ou Lösch peut faire référence à:
 Maria Dorothea Lösch (1730-1799) marin suédoise du 
 Anne Loesch (1941-), écrivaine française
 Dana Loesch (1978-), polémiste conservatrice américaine, animatrice de radio et rédactrice en chef du site d'information Big Journalism
 Frank J. Loesch (1852-1944), éminent procureur de Chicago, combattant du crime
 Harrison Loesch (1916-1997), Secrétaire adjoint de l'Intérieur sous Richard Nixon
 Gerrit Lösch (1941-), membre du collège central des témoins de Jéhovah
 Harold Loesch (1926-), biologiste marin et océanographe
 Ingeborg Loesch, céiste allemande
 Juli Loesch (1951-), militante anti-avortement américaine
 Markus Lösch (1971-), joueur de football allemand

Voir aussi 
 Lesh()
 Losch
Homonymie de patronyme